Plaats in Indonesië
 Suka Banjar (Tetap), een plaats in het bestuurlijke gebied Kaur in de provincie Bengkulu
 Suka Banjar (Kota Agung Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Suka Banjar (Ngambur), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung
 Suka Banjar (Sukau), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung

Zie ook 
 Sukabanjar, doorverwijspagina